Le Community Shield 2018 est la  édition de la Supercoupe d'Angleterre de football, épreuve qui oppose le champion d'Angleterre au vainqueur de la Coupe d'Angleterre. La rencontre oppose Manchester City, vainqueur du Championnat d'Angleterre 2017-2018, à Chelsea, vainqueur de la Coupe d'Angleterre 2017-2018.

Feuille de match

Notes et références 

2018
Compétition de football à Londres
Angleterre
Football
Face-à-face du Manchester City Football Club
Football en Angleterre en 2018